In 1920/21 werd het zeventiende Ruhrs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. Vorig seizoen werd de naam gewijzigd in Ruhr-Emschers kampioenschap, de competitie nam weer de oorspronkelijke naam aan, er kwamen drie reeksen waarvan één reeks wel de naam Ruhr-Emscher mee kreeg. 

Dortmunder SC 95 werd kampioen en plaatste zich voor de West-Duitse eindronde. In een groepsfase met vijf clubs werd de club derde.

Voorronde

Groep Ruhr-Emscher

Groep Hellweg

Groep Nederrijn

Finaleronde

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Ruhrs voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1920/21